El arzobispo de Popayán es  el  ordinario  metropolitano de la Arquidiócesis de Popayán . El arzobispo actual es Omar Alberto Sánchez Cubillos, quien tomo posesión canónicamente de su sede episcopal  en la Catedral de Popayán el 14 de diciembre de 2020. Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos es el prelado número 37, que dirige la sede episcopal de Popayán desde su creación como diócesis en el año 1546 por el papa Pablo III con la bula Super especula Militantis. Monseñor Luis José Rueda Aparicio fue arzobispo de esta sede episcopal hasta abril de 2020, fecha en la cual, el papa Francisco lo nombro arzobispo de Bogotá. Meses más tarde en octubre del mismo año, el papa Francisco nombro  a Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos  como nuevo Arzobispo de Popayán.

Obispos de Popayán

Arzobispo de Popayán

Referencias 

Arzobispos de Popayán